Dit is een lijst van planetoïden 45701-45800. Voor de volledige lijst zie de lijst van planetoïden.

Stand per 01 maart 2022. Afgeleid uit data gepubliceerd door het Minor Planet Center.
{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (45701) - || 2000 FE11|| 28 maart 2000 || LINEAR
|-
| (45702) - || 2000 FJ15|| 29 maart 2000 || LINEAR
|-
| (45703) - || 2000 FH19|| 29 maart 2000 || LINEAR
|-
| (45704) - || 2000 FZ19|| 29 maart 2000 || LINEAR
|-
| (45705) - || 2000 FD31|| 28 maart 2000 || LINEAR
|-
| (45706) - || 2000 FT31|| 29 maart 2000 || LINEAR
|-
| (45707) - || 2000 FZ31|| 29 maart 2000 || LINEAR
|-
| (45708) - || 2000 FD35|| 29 maart 2000 || LINEAR
|-
| (45709) - || 2000 FR36|| 29 maart 2000 || LINEAR
|-
| (45710) - || 2000 FD40|| 29 maart 2000 || LINEAR
|-
| (45711) - || 2000 FD43|| 28 maart 2000 || LINEAR
|-
| (45712) - || 2000 FR44|| 29 maart 2000 || LINEAR
|-
| (45713) - || 2000 FK51|| 29 maart 2000 || Spacewatch
|-
| (45714) - || 2000 FV58|| 26 maart 2000 || LONEOS
|-
| (45715) - || 2000 FR66|| 25 maart 2000 || Spacewatch
|-
| (45716) - || 2000 GK8 || 5 april 2000 || LINEAR
|-
| (45717) - || 2000 GZ11|| 5 april 2000 || LINEAR
|-
| (45718) - || 2000 GO21|| 5 april 2000 || LINEAR
|-
| (45719) - || 2000 GR26|| 5 april 2000 || LINEAR
|-
| (45720) - || 2000 GZ33|| 5 april 2000 || LINEAR
|-
| (45721) - || 2000 GZ42|| 5 april 2000 || LINEAR
|-
| (45722) - || 2000 GA56|| 5 april 2000 || LINEAR
|-
| (45723) - || 2000 GN58|| 5 april 2000 || LINEAR
|-
| (45724) - || 2000 GJ68|| 5 april 2000 || LINEAR
|-
| (45725) - || 2000 GJ77|| 5 april 2000 || LINEAR
|-
| (45726) - || 2000 GL83|| 3 april 2000 || LINEAR
|-
| (45727) - || 2000 GQ83|| 3 april 2000 || LINEAR
|-
| (45728) - || 2000 GC86|| 4 april 2000 || LINEAR
|-
| (45729) - || 2000 GB89|| 4 april 2000 || LINEAR
|-
| (45730) - || 2000 GS106|| 7 april 2000 || LINEAR
|-
| (45731) - || 2000 GM124|| 7 april 2000 || LINEAR
|-
| (45732) - || 2000 GL136|| 12 april 2000 || LINEAR
|-
| (45733) - || 2000 GV139|| 4 april 2000 || LONEOS
|-
| (45734) - || 2000 GN140|| 4 april 2000 || LONEOS
|-
| (45735) - || 2000 GC159|| 7 april 2000 || LINEAR
|-
| (45736) - || 2000 GA170|| 4 april 2000 || LONEOS
|-
| (45737) Benita || 2000 HB || 22 april 2000 || B. A. Segal
|-
| (45738) - || 2000 HY19|| 27 april 2000 || Spacewatch
|-
| (45739) - || 2000 HR25|| 24 april 2000 || LONEOS
|-
| (45740) - || 2000 HG27|| 27 april 2000 || LINEAR
|-
| (45741) - || 2000 HT33|| 24 april 2000 || LONEOS
|-
| (45742) - || 2000 HJ44|| 26 april 2000 || LONEOS
|-
| (45743) - || 2000 HR53|| 29 april 2000 || LINEAR
|-
| (45744) - || 2000 HU57|| 24 april 2000 || LONEOS
|-
| (45745) - || 2000 HU84|| 30 april 2000 || NEAT
|-
| (45746) - || 2000 JW14|| 6 mei 2000 || LINEAR
|-
| (45747) - || 2000 JR38|| 7 mei 2000 || LINEAR
|-
| (45748) - || 2000 JD62|| 7 mei 2000 || LINEAR
|-
| (45749) - || 2000 JR64|| 4 mei 2000 || LONEOS
|-
| (45750) - || 2000 JC65|| 5 mei 2000 || LINEAR
|-
| (45751) - || 2000 JH66|| 6 mei 2000 || LINEAR
|-
| (45752) Venditti || 2000 JY70|| 1 mei 2000 || LONEOS
|-
| (45753) - || 2000 JL72|| 1 mei 2000 || Spacewatch
|-
| (45754) - || 2000 KC14|| 28 mei 2000 || LINEAR
|-
| (45755) - || 2000 KL18|| 28 mei 2000 || LINEAR
|-
| (45756) - || 2000 KV26|| 28 mei 2000 || LINEAR
|-
| (45757) - || 2000 KH29|| 28 mei 2000 || LINEAR
|-
| (45758) - || 2000 KN29|| 28 mei 2000 || LINEAR
|-
| (45759) - || 2000 KQ41|| 27 mei 2000 || LINEAR
|-
| (45760) - || 2000 KY43|| 30 mei 2000 || P. Kušnirák
|-
| (45761) - || 2000 KF45|| 30 mei 2000 || Spacewatch
|-
| (45762) - || 2000 KK76|| 27 mei 2000 || LINEAR
|-
| (45763) - || 2000 KB77|| 27 mei 2000 || LINEAR
|-
| (45764) - || 2000 LV || 2 juni 2000 || J. Broughton
|-
| (45765) - || 2000 LJ3 || 4 juni 2000 || LINEAR
|-
| (45766) - || 2000 LX5 || 6 juni 2000 || J. Broughton
|-
| (45767) - || 2000 LU17|| 8 juni 2000 || LINEAR
|-
| (45768) - || 2000 LF28|| 6 juni 2000 || LONEOS
|-
| (45769) - || 2000 LP36|| 1 juni 2000 || NEAT
|-
| (45770) - || 2000 NM2 || 5 juli 2000 || P. G. Comba
|-
| (45771) - || 2000 NE5 || 7 juli 2000 || LINEAR
|-
| (45772) - || 2000 NR16|| 5 juli 2000 || LONEOS
|-
| (45773) - || 2000 NL22|| 7 juli 2000 || LONEOS
|-
| (45774) - || 2000 NH24|| 4 juli 2000 || LONEOS
|-
| (45775) - || 2000 NP27|| 4 juli 2000 || LONEOS
|-
| (45776) - || 2000 NZ28|| 2 juli 2000 || Spacewatch
|-
| (45777) - || 2000 OZ4 || 24 juli 2000 || LINEAR
|-
| (45778) - || 2000 OG5 || 24 juli 2000 || LINEAR
|-
| (45779) - || 2000 OR6 || 29 juli 2000 || LINEAR
|-
| (45780) - || 2000 OA12|| 23 juli 2000 || LINEAR
|-
| (45781) - || 2000 OD12|| 23 juli 2000 || LINEAR
|-
| (45782) - || 2000 OE14|| 23 juli 2000 || LINEAR
|-
| (45783) - || 2000 OV16|| 23 juli 2000 || LINEAR
|-
| (45784) - || 2000 OZ17|| 23 juli 2000 || LINEAR
|-
| (45785) - || 2000 OT19|| 30 juli 2000 || LINEAR
|-
| (45786) - || 2000 OE20|| 30 juli 2000 || LINEAR
|-
| (45787) - || 2000 OJ24|| 23 juli 2000 || LINEAR
|-
| (45788) - || 2000 OH25|| 23 juli 2000 || LINEAR
|-
| (45789) - || 2000 OZ26|| 23 juli 2000 || LINEAR
|-
| (45790) - || 2000 ON42|| 30 juli 2000 || LINEAR
|-
| (45791) - || 2000 OD45|| 30 juli 2000 || LINEAR
|-
| (45792) - || 2000 OF45|| 30 juli 2000 || LINEAR
|-
| (45793) - || 2000 OL48|| 31 juli 2000 || LINEAR
|-
| (45794) - || 2000 OM48|| 31 juli 2000 || LINEAR
|-
| (45795) - || 2000 OY49|| 31 juli 2000 || LINEAR
|-
| (45796) - || 2000 OG54|| 29 juli 2000 || LONEOS
|-
| (45797) - || 2000 PK1 || 1 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (45798) - || 2000 PH16|| 1 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (45799) - || 2000 PZ18|| 1 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (45800) - || 2000 PB22|| 1 augustus 2000 || LINEAR|}

Planetoïdenlijsten